Van Eyken (ou Van Eycken) est un nom de famille flamand qui indique une provenance : du chêne, donc variante du français Duchêne.

Patronyme 

 Christian Van Eyken (né en 1954), homme politique belge francophone
 Staf Van Eyken (né en 1951) (Le Vampire de Muizen), tueur en série belge.

Patronyme flamand